Уахозинго има више значења:

 Уахозинго (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уахозинго (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику